Jaszkowo est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Jaszkowo.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Jaszkowo, dans le powiat de Środa Wielkopolska ;
 du village de Jaszkowo, dans le powiat de Śrem.